Московский дворик:
 Московский дворик — картина Василия Поленова;
 Московский дворик — передача на «Эхе Москвы»
 Московский дворик — сериал 2009 года, режиссёр Владимир Щегольков.